Partido Libertario el término puede referirse a alguno de los siguientes partidos políticos de ideología libertaria:
En América:
 Partido Libertario (Argentina), de Argentina.
 Partido Libertario (Australia), de Australia.
 Partido Libertario (Brasil), de Brasil.
 Partido Libertario (Canadá), de Canadá.
 Partido Libertario (Chile), de Chile.
 Partido Libertario (España), de España.
 Partido Libertario (Estados Unidos), de Estados Unidos.
 Partido Libertario (Haití), de Haití.
 Partido Libertario (Reino Unido), de Reino Unido.
 Partido Libertario (Rusia), de Rusia.
 Partido Liberal Libertario, de Chile.